

Geografia
Australia
 Nain – centro abitato della municipalità di Light (Australia Meridionale), nonché capoluogo della micronazione di Hutt River
Canada
 Nain – villaggio del Nunatsiavut (Terranova e Labrador)
Giamaica
 Nain – villaggio della Giamaica
Iran
 Na'in – capoluogo della provincia di Nayin (Esfahan)
Israele
 Nein o Nain o Naim – villaggio arabo del consiglio regionale di Bustan al-Marj (Distretto Settentrionale); è probabilmente identificabile con la Nain del Vangelo di Luca, dove Gesù fece risorgere il figlio di una vedova
Pakistan
 Nain – villaggio del distretto di Mandi Bahauddin (Punjab)
Stati Uniti d'America
 Nain – centro abitato della contea di Frederick (Virginia)

Personaggi fittizi
 Náin – nome di tre nani dell'universo di Arda, creato da Tolkien: Náin I, Náin II e Náin, figlio di Grór

Altro
 Nain – tipo di tappeto persiano
 Nain – un tipo di gungnyeo, termine indicanti le donne servitrici del re o della corte reale nella società tradizionale coreana

Pagine correlate
 Le Nain